Seznam divizij z zaporedno številko 50.

Seznam 
 Pehotne
 50. (northumbriška) divizija (Združeno kraljestvo)
 50. pehotna divizija (Wehrmacht)
 50. pehotna divizija (ZDA)
 50. pehotna divizija Regina (Italija)

 Oklepne
 50. oklepna divizija (ZDA)

Glej tudi